Иван Самарин:

 Самарин, Иван Алексеевич (род. 1988) — российский автогонщик.
 Самарин, Иван Васильевич (1817—1885) — русский актёр, драматург и театральный педагог.